Bovon ist der Familienname folgender Personen:

 André Bovon (1902–1971), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Jules Bovon (1852–1904), Schweizer reformierter Geistlicher und Hochschullehrer